Niemcy:
 Eving – okręg administracyjny Dortmundu
 Eving – dzielnica Dortmundu

Zobacz też:
 Ewing